SensUs is een jaarlijkse internationale studentencompetitie op het gebied van sensoren voor de gezondheidszorg. Studententeams maken sensoren en tonen deze aan het algemene publiek. De competitie en het evenement worden georganiseerd door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Ieder jaar behandelt SensUs een ander thema en wordt een andere stof of biomarker gemeten. In 2016 was het thema nierfalen en de biomarker was creatinine. In 2019 was het thema reuma en de biomarker was adalimumab. In 2021 was het thema griep en de biomarker was hemagglutinine. In 2022 was het thema sepsis en de biomarker was IL-6.

Zie ook 
 Robocup
 iGEM
 World Solar Challenge

Referenties